Мальцы () — село, Слободский сельский совет, Миргородский район, Полтавская область, Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 284 человека.

Село указано на карте частей Киевского, Черниговского и других наместничеств 1787 года

Географическое положение 
Село Мальцы находится на правом берегу реки Сага, которая через 3 км впадает в реку Хорол.
На расстоянии в 1 км расположено село Слободка.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма (разрушена).

Объекты социальной сферы 
 Школа (разрушена).
 Клуб.

Религия 
 Покровская церковь, (построена в 1778 году, перестроена в 1876 году).
 В Центральном Государственном Историческом Архиве Украины в городе Киеве есть документы православной церкви за 1750—1794 год

Известные люди 
В селе родился Герой Советского Союза Андрей Рубан.

Примечания